Chiesa di Sant'Atanasio (Faido)
 Chiesa di Sant'Atanasio (Roma)
 Chiesa di Sant'Atanasio a Via Tiburtina

Pagine correlate

Sant'Atanasio (disambigua)